Большой Мартын — топоним:

 Большой Мартын — река в Республике Марий Эл.
 Большой Мартын — село, Панинский район Воронежской области.

См. также 
 Мартын
 Мартыновка